Unterhaag heißen folgende geographische Objekte:

 Unterhaag (Sankt Englmar), Ortsteil der Gemeinde Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Unterhaag (Gemeinde Aigen-Schlägl), Ortsteil von Aigen-Schlägl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Unterhaag (Gemeinde Hürm), Ortschaft der Gemeinde Hürm, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Unterhaag (Gemeinde Oberhaag), Ortsteil von Oberhaag, Bezirk Leibnitz, Steiermark